Lévka kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lévka (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Levkás (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Lévka (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Glávkos Potamós, vattendrag, Västra Grekland, 

Robotskapade Greklandförgreningar